Das Nature Valley International 2018 war ein Tennisturnier, welches vom 26. bis 30. Juni 2018 in Eastbourne stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Antalya die Antalya Open gespielt, die genau wie das Nature Valley International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Letztjähriger Titelträger war der Serbe Novak Đoković im Einzel sowie die Paarung aus Bob und Mike Bryan im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 661.085 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 721.085 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers; hinzu kam ein Lucky Loser:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 96 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Eastbourne